Prostigmata Kramer, 1877 (Actinedida Krantz, 1978)  — подотряд клещей из отряда тромбидиформные клещи. Включает в себя 4 инфраотряда. Крупнейшая группа клещей из примерно 20 000 видов.

Классификация 
Около 20 000 видов распределены между 3-6 группами (подотрядами, инфраотрядами или когортами в разных системах). Фактически, это большая сборная парафилетическая группа, объединяющая в себе всех Acariformes, которые не похожи на Oribatida и Astigmata. Около 40 надсемейств (Zhang et al. 2011), включая обитающих в водной среде водяных клещей (Hygrobatoidea, например, на глубине до 70 м встречается Litarachna lopezae) и морских клещей Halacaridae (до 5 000 м).
В некоторых системах инфраотрядам придан статус суперкогорт, а секциям — когорт.
 Инфраотряд Anystina
 Секция Anystae (оспаривается)
 Надсемейство Adamystoidea: Adamystis ekaterinae (Adamystidae)
 Надсемейства: Anystoidea (Anystidae) — Caeculoidea — Paratydeoidea — Pomerantzioidea — Pterygosomatoidea
 Секция Parasitengona
 Надсемейства: Allotanaupodoidea — Amphotrombioidea — Arrenuroidea — Calyptostomatoidea — Chyzerioidea — Erythraeoidea (Erythraeidae) — Eylaoidea — Hydrachnoidea — Hydrovolzioidea — Hydryphantoidea — Hygrobatoidea (Pontarachnidae) — Lebertioidea (Torrenticolidae) — Stygothrombidioidea — Tanaupodoidea — Trombiculoidea — Trombidioidea — Yurebilloidea
 Инфраотряд Eleutherengona
 Секция Heterostigmata 
 Надсемейства: Heterocheyloidea — Pyemotoidea (Pyemotes tritici) — Tarsocheyloidea — Tarsonemoidea
 Надсемейство Pygmephoroidea: Sidorchukdispus ekaterinae (Microdispidae)
 Секция Raphignathae 
 Надсемейство Cheyletoidea: Neoaulonastus sidorchukae (Syringophilidae)
 Надсемейство Raphignathoidea
 Надсемейство Tetranychoidea
 ?Cloacaroidea — ?Eriophyoidea — ?Iolinoidea — ?Myobioidea (Myobiidae)
 Инфраотряд Eupodina Надсемейства: Bdelloidea, Eupodoidea, Eriophyoidea (Eriophyidae), Halacaroidea, Labidostommatoidea (или в статусе отдельной когорты Labidostommatina), Tydeoidea (Tydeidae)
 Инфраотряд Labidostommatina (Labidostommatidae)

 См. также 
 † Burerythrites pankowskii † Burfessonia maryae † Burphanolophus joergwunderlichi Примечания 

 Литература 
 O'Connor, B.M. 1984. Phylogenetic relationships among higher taxa in the Acariformes, with particular reference to the Astigmata.'' pp. 19-27 in D.A. Griffiths and C.E. Bowman. 1984. Acarology VI, Vol. I. Ellis-Horwood Ltd., Chichester.

Ссылки 
 Описание отряда
 Classification de Hallan

Тромбидиформные клещи